Het ATP-toernooi van Birmingham Indoor (officieel het Diet Pepsi Indoor Challenge) van 1991 vond plaats van 4 tot en met 10 november in de Britse stad Birmingham.
De wedstrijden werden gespeeld op indoor tapijtbanen van de National Indoor Arena.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Birmingham
Birmingham Indoor